Роса Марія Андрес і Андрея Ванк були чинними чемпіонками, але цього разу Роса Марія Андрес не брала участі.

Андрея Ванк виступала в парі з Мартіною Мюллер, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Лізель Губер і Мартіна Навратілова з рахунком 6–2, 7–6(7–1).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draws 

2006
Тур WTA 2006
2006 у французькому спорті